Velika nagrada ZDA 2004 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2004. Odvijala se je 20. junija 2004.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:10,223
|align="center"| —
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:10,400
| +0,177
|-
! 3
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:10,601
| +0,378
|-
! 4
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:10,820
| +0,597
|-
! 5
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:11,062
| +0,839
|-
! 6
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:11,106
| +0,883
|-
! 7
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:11,137
| +0,914
|-
! 8
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 1:11,167
| +0,944
|-
! 9
| 8 
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:11,185
| +0,962
|-
! 10
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 1:11,286
| +1,063
|-
! 11
| 16
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 1:11,691
| +1,468
|-
! 12
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:12,026
| +1,803
|-
! 13
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 1:12,170
| +1,947
|-
! 14
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 1:12,470
| +2,247
|-
! 15
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:12,721
| +2,498
|-
! 16
| 18 
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 1:13,147
| +2,924
|-
! 17
| 19
|  Giorgio Pantano
| Jordan-Ford
| 1:13,375
| +3,152
|-
! 18
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 1:14,010
| +3,787
|-
! 19
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 1:14,812
| +4,589
|-
! 20
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| brez časa
| brez časa
|}

Dirka

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 73
| 1:40:29,914
| 2
| 10
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 73
| + 2,950 s
| 1
| 8
|-
! 3
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 73
| + 22,036 s
| 3
| 6
|-
! 4
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 73
| + 34,544 s
| 20
| 5
|-
! 5
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 73
| + 37,534 s
| 8
| 4
|-
! 6
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 72
| +1 krog
| 7
| 3
|-
! 7
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 72
| +1 krog
| 12
| 2
|-
! 8
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 70
| +3 krogi
| 19
| 1
|-
! NC
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 65
| +8 krogov
| 14
|  
|-
! Ods
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 60
| Motor
| 10
|  
|-
! DSQ
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 57
| Diskvalifikacija
| 5
|  
|-
! Ods
| 18
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 40
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 26
| Menjalnik
| 4
|  
|-
! Ods
| 16
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 17
| Menjalnik
| 11
|  
|-
! Ods
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 9
| Pnevmatika
| 6
|  
|-
! Ods
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 8
| Pnevmatika
| 9
|  
|-
! Ods
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 0
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 0
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 19
|  Giorgio Pantano
| Jordan-Ford
| 0
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 0
| Trčenje
| 18
|  
|}

Opombe 

Med dirko je poškodovana zadnja pnevmatika Williamsa Ralfa Schumacherja povzročila nesrečo pri visoki hitrosti. Schumacher se je poškodoval in ni dirkal do Velike nagrade Kitajske tri mesece pozneje.
Juan Pablo Montoya je bil diskvalificiran zaradi nedovoljene uporabe rezervnega dirkalnika, saj je v rezervni dirkalnik vstopil po začetku uvodnega kroga. S tem je bil diskvalificiran na drugi zaporedni dirki. 
Prve točke: Zsolt Baumgartner.
Takuma Sato je s tretjim mestom dosegel svojo edino uvrstitev na stopničke v Formuli 1.

Formula 1 sezona 2004
2004